Biagi es un nombre de familia italiano, el que en cuanto apellido, puede estar vinculado o referido a algunos de los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Carlo Biagi (1914-1986), futbolista italiano que se desempelaba como centrocampista.
 Enzo Biagi (1920-2007), también conocido como Enzo Marco Biagi, periodista y escritor italiano.
 George Biagi (1985-), deportista italo-escocés, jugador de rugby.
 Marco Biagi (1950-), jurista italiano, y profesor universitario de derecho laboral y de relaciones industriales.
 Marco Biagi (1982-), político escocés.
 Maria Luisa Altieri Biagi (1930-2017), lingüista y gramática italiana.
 Pete Biagi (1963-), también conocido como Peter Biagi, director de fotografía y realizador cinematográfico (corto y largometrajes, así como vídeos de publicidad y televisión comercial).
 Rodolfo Biagi (1906-1969), director de orquesta, compositor y pianista argentino, apodado "Manos brujas".
 Thomas Biagi (1976-), piloto italiano de automovilismo de velocidad.

Leyes, decretos, y reglamentaciones 
 Ley Biagi, ley habilitante de la República Italiana, del 14 de febrero de 2003 n° 30, comúnmente conocida como la ley Biagi, por ser su promotor el jurista Marco Biagi.